Владимир Савицкий:
 Савицкий, Владимир Дмитриевич (1922—2009) — русский писатель, переводчик и критик, педагог.
 Савицкий, Владимир Ильич (1934—2010) — советский футболист.